Мордеха́й Ио́сифович Султа́нский () — караимский богослов, гахам и газзан. Один из наиболее видных представителей караимской науки в XIX веке.

Биография 
Родился в 1771 году в Луцке в семье караимского газзана и учителя. С 1818 года состоял гахамом в Луцке. Первый учитель Авраама Фирковича, в будущем рассорившийся с ним на почве личных счётов и расхождений в богословских вопросах. В начале 1830-х годов становится газзаном Чуфут-Кале. Впоследствии переселился в Евпаторию, а затем в Херсон, где также занимал должность старшего газзана. В 1833 году по приглашению П. И. Кёппена исследовал древний караимский некрополь у подножия Мангуп-Кале, где им было обнаружено самое раннее надгробие с датой 1274 год н. э., или 5034 год от сотворения мира. 

Мордехай Султанский был первым караимским учёным (наряду с Авраамом Фирковичем), разрабатывавшим теорию о том, что караимы Восточной Европы имеют отличное от евреев-талмудистов происхождение: от так называемых десяти колен израилевых .

Умер в 1862 году в Николаеве.

Известные произведения

Примечания

Литература

Ссылки 

Караимские богословы
Газзаны
Караимы Западной Украины
Караимы Крыма
Религиозные деятели Крыма